Рубен Афонсу Боржещ Семеду (; родился 4 апреля 1994 года, Амадора, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Аль-Духаиль».

Клубная карьера 
Семеду — воспитанник лиссабонского «Спортинга». 25 августа 2013 года в матче против «Трофенсе» он дебютировал за дублёров в Сегунда лиге. Летом 2014 года Рубен на правах аренды перешёл в испанский «Реус Депортиу». 21 сентября в матче против дублёров «Мальорки» он дебютировал в Сегунде B. После окончания аренды Семеду вернулся в «Спортинг». 9 августа 2015 года в поединке за Суперкубок Португалии против «Бенфики» он дебютировал за основной состав «львов», заменив во втором тайме Брайана Руиса.

Летом того же года Рубен на правах аренды перешёл в «Виторию» Сетубал. 24 августа в матче против «Академики» он дебютировал в Сангриш лиге. После окончания аренды Семеду вернулся в «Спортинг». 30 января 2016 года в матче против «Академики» он дебютировал за «львов» в чемпионате.

7 июня 2017 года подписал с «Вильярреалом» контракт до 2022 года. 25 августа в матче против «Реал Сосьедада» он дебютировал в Ла Лиге. Летом 2018 года Семеду был отдан в аренду в «Уэску». В матче против «Эйбара» он дебютировал за новую команду.

29 января 2019 года перешёл в «Риу Аве» на правах аренды.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Семеду принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии и  Испании.

Проблемы с законом 
22 февраля 2018 года арестован и освобожден из-под стражи в июле под залог в 30 тысяч евро. После предъявленных обвинений, в числе которых покушение на убийство и вооружённое нападение, «Вильярреал» 23 февраля в одностороннем порядке прервал действие контракта с игроком до вердикта суда. Клуб перестал выплачивать игроку зарплату.

Провинциальный суд Валенсии в июле 2020 года приговорил Рубена к 5 годам заключения (срок считается отложенным) и 46 тысяч евро штрафа и наложил 8-летний запрет на посещение Испании. Футболист признан виновным в ограблении, вооруженном нападении, похищении человека, а также незаконном хранении оружия. Часть преступлений Семеду признал.

30 августа 2021 года арестован по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки.

Достижения 
«Спортинг» (Лиссабон)
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2015

«Порту»
 Чемпион Португалии: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Реус Депортиу»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Аль-Духаиль»